Dart Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dart Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Dart Island (ö i Australien, Tasmanien), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar